Ле́манн () — німецьке прізвище. Відомі носії:

 Август Леманн (, 1909—1973) — колишній швейцарський футболіст, захисник.
 Вінфред Леманн (; 1916—2007) — американський мовознавець, фахівець з історичної лінгвістики.
 Ганс Леманн (; 1915—1981) — німецький офіцер-підводник, оберлейтенант-цур-зее крігсмаріне.
 Єнс Леманн (; 1969) — німецький футбольний воротар. Завершив кар'єру 2011 року.
 Інге Леманн (; 1888—1993) — данський геофізик, сейсмолог, викладач Королівського товариства в Лондоні.
 Йоганн Георг Христіан Леманн (; 1792—1860) — німецький ботанік, доктор медичних наук, професор фізики та природничих наук, директор ботанічного саду в Гамбурзі та бібліотекар.
 Клер Леманн (; 1985) — австралійська журналістка.
  (; 1855—1922) — німецький фізик, першовідкривач і піонер вивчення рідких кристалів.
 Штефан Леманн (; 1963) — колишній швейцарський футболіст, воротар.

Див. також 
 Леман

Німецькі прізвища